Jack Donohue – allenatore di pallacanestro statunitense naturalizzato canadese
 Mark Donohue – pilota automobilistico statunitense
 Zachary Donohue – danzatore su ghiaccio statunitense